Одри:

 Одри () — английское женское имя, англо-нормандская форма англосаксонского имени Æðelþryð, состоящего из частей æðel («благородный») и þryð («могущество, сила»). Англо-нормандская форма этого имени применялась к святой Этельдреде (ум. в 679), также известной под исторической формой её имени Saint Æthelthryth. Это имя дожило до нового времени в англосаксонской форме как Etheldred, например Этелдред Бенетт (1776—1845).
 Родственные имена:  (муж. и жен.), Элдред.
 Некоторые известные носители: Одри Хепбёрн, Одри Тоту (французское произношение — [odʁɛ], Одре́).

 Одри () — селение в Македонии.

Примечания